

Gastronomia
 Zuccherini montanari – biscotti tipici dell'Appennino tosco-emiliano
 Zuccherini bolognesi – biscotti tipici di Bologna
 Zuccherini colorati – ingrediente per dolci

Persone
 Stefano Zuccherini – politico italiano